Fineman ist der Familienname folgender Personen:

 Howard Fineman (* 1948), US-amerikanischer Journalist
 Martha Fineman (* 1943), US-amerikanische Rechtsgelehrte und Philosophin

Siehe auch: 
 Feynman